Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2003/2004 NHL.
 Stanley Cup v této sezóně získali Pavel Kubina a Stanislav Neckář s týmem Tampa Bay Lightning.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů NHL